Viveza Criolla es un álbum en vivo en de la banda argentina Divididos.

Lista de canciones

CD 1

CD 2

Personal 
 Ricardo Mollo: Guitarra y voz
 Diego Arnedo: Bajo
 Jorge Araujo: Batería

Referencias 

Álbumes de 2000